Würth peut désigner :
 Benedikt Würth (1968-), homme politique suisse ;
 Reinhold Würth (1935-), homme d'affaires allemand ;
 Svenja Würth (1993-), sauteuse à ski allemande ;
 Musée Würth France Erstein, musée d'art contemporain ;
 Groupe Würth, entreprise multinationale.

Homonymie de patronyme